Wiederaufnahme steht für:

 im Gerichtswesen die Wiederaufnahme des Verfahrens
 die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit, siehe Beruflicher Wiedereinstieg
 im Schach die Fortsetzung einer Hängepartie
 Wiederaufnahme (Theater), eine neue Aufführungsserie einer Inszenierung
 die Wiederholung eines Satzteils an späterer Stelle, siehe Reprise (Musik)
 Wiederaufnahmehemmung, ein Wirkmechanismus von Antidepressiva, siehe Antidepressivum#Einteilung der Antidepressiva

Siehe auch:
 Revival (Begriffsklärung)